Jeypore ist eine Stadt im ostindischen Bundesstaat Odisha.

Jeypore ist die zweitgrößte Stadt im Süden von Odisha. Die Municipality ist in 28 Wards gegliedert. Beim Zensus 2011 hatte Jeypore 84.830 Einwohner. Das Geschlechterverhältnis betrug 991 Frauen auf 1000 Männer. 89,2 % der Bevölkerung waren Anhänger des Hinduismus, 7,22 % Christen sowie 2,73 % Muslime.

Jeypore liegt in den Ostghats auf einer Höhe von  im Distrikt Koraput. Die Distrikthauptstadt Koraput liegt 15 km östlich. 

Die nationalen Fernstraßen NH 43 (Jagdalpur–Vizianagaram) und NH 326 (Malkangiri–Rayagada) kreuzen sich in Jeypore.
Die Stadt ist über die Eisenbahnlinie Jagdalpur–Koraput und den Flughafen Jeypore angebunden.

Jeypore war in der Vergangenheit Machtzentrum der Region.

In Jeypore befindet sich das Wasserkraftwerk der 8 km südöstlich gelegenen Kolab-Talsperre.

Klima 
In Jeypore herrscht tropisches Klima. Die Jahresmitteltemperatur beträgt 24,7 °C. Die jährliche Niederschlagsmenge liegt im Schnitt bei 1527 mm. Die regenreichsten Monate sind während der Monsunzeit Juni bis September.

Weblinks 

 http://myjeypore.in/ (Portal)

Einzelnachweise 

Ort in Odisha
Distrikt Koraput
Municipality in Odisha